Dimetopia pusilla är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Dimetopia pusilla ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pusilla